Дзукия (Дайнава) (, ) — исторический регион на юге и юго-востоке Литвы в среднем течении реки Неман. Назван в XIX веке от особенности произношения «дзуканья» (дзеканья) местных жителей. Дзукию отличает от других регионов Литвы повышенная лесистость, а также высокий процент славянского (польского, белорусского, русского) населения.

История 
В XIII веке примерно на этом месте была земля Дайновского княжества, позднее она была включена в состав Тракайского воеводства, это название сохранилось в названии исторического региона Южной Литвы () и в названии крупнейшего лесного массива юга Литвы — пущи Дайнава. Название Дзукия, возникшее в литовской литературе XIX века, произошло от своеобразного дзукийского говора — «дзуканья», вызванного, очевидно, польско-белорусским влиянием.

Дзукия — самый лесистый и самый бедный на урожаи регион Литвы. Лес являлся основным источником пропитания для большинства жителей региона. Раньше зимой люди рубили деревья, тесали брёвна, делали шпалы, сплавляли плоты, производили предметы домашнего обихода, весной рыбачили, летом собирали ягоды, лекарственные травы, охотились, продавали сушёные грибы купцам из дальних российских губерний.

Дзукия в искусстве 
 Картина «Деревушка в Дзукии» (1906 год) Антанаса Жмуйдзинавичюса

Ссылки 

 Дзукия
 Рудольф Итс «У Янтарного моря»